Leyes sociales o legislación social son expresiones que pueden referirse a diferentes conceptos:

El derecho laboral
La jurisdicción social
Juzgado de lo Social (España)
La justicia social
El Estado Social
El Estado del bienestar